Mazinho (ur. 1987)
 Neneca